Джордж Ге́йлорд Си́мпсон (; ) — американский палеонтолог, специалист по вымершим млекопитающим и их межконтинентальным миграциям. Агностик.

Член Национальной академии наук США (1941), иностранный член Лондонского королевского общества (1958).

Научная деятельность 
Симпсон ввёл в 1949 году термин синтетическая теория эволюции, обозначающий теорию, объединившую принципы наследования, выраженные в законах Менделя и эволюционном учении Дарвина. Его вклад в эту теорию выражен в книгах Tempo and Mode in Evolution (1944) и Principles of Classification and a Classification of Mammals (1945).

Им были предложены вошедшие в науку термины: квантовая эволюция, адаптивная зона, филетическая эволюция, мегаэволюция, а также менее распространённые — брадителия, горотелия, тахителия.

По утверждению Э. И. Колчинского, Симпсон был первым, кто свёл воедино представления о микроэволюции с данными палеонтологии, заложив таким образом основы современного учения о макроэволюции, и, кроме того, объединил описательную таксономию с методами современной генетики и статистическим анализом. Также, согласно Колчинскому, Симпсоном был окончательно развеян миф об ортогенетическом характере эволюции лошади.

Симпсон занимал пост профессора зоологии в Колумбийском университете и куратора департамента геологии и палеонтологии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке с 1945 по 1959 год.

С 1959 по 1970 год Симпсон занимал пост куратора Музея сравнительной зоологии в Гарварде.

Названы в честь Джорджа Симпсона 
В честь Симпсона был назван новый вид приматов, обнаруженный в 2010 году в эоценовых отложениях Файюма (Египет) — Nosmips aenigmaticus.

Так же в его честь и в честь  названа  вручаемая  с 1987 года.

Награды и признание 
 1943 — Медаль Мэри Кларк Томпсон
 1944 — Медаль Даниэля Жиро Эллиота
 1950 — 
 1952 — Медаль Пенроуза
 1958 — Медаль Дарвина — Уоллеса
 1959 — 
 1960 — Стипендия Гуггенхайма
 1962 — Медаль Дарвина
 1962 — Медаль Линнея
 1965 — Медаль Даниэля Жиро Эллиота
 1965 — Национальная научная медаль США
 1973 —

Основные труды 
Журнальные статьи:

Книги:

Примечания

Литература 
 Симпсон Дж. Г. Темпы и формы эволюции. М.: Госиздат, 1948. — 358 с.
 Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 424—428. ISBN 5-88800-107-4
 Колчинский Э. И. Глава 12. Дж. Г.Симпсон и учение о макроэволюции // Создатели современного эволюционного синтеза / Под ред. Э. И. Колчинского. М.: Нестор-История, 2012. ISBN 978-5-905986-42-0

Ссылки 
 George Gaylord Simpson — full and comprehensive biography by L. F. Laporte
 George Gaylord Simpson — biographical sketch from The Stephen Jay Gould Archive
 George Gaylord Simpson — a short biography from the PBS Evolution website
 George Gaylord Simpson Papers American Philosophical Society

Палеонтологи США
Биологи XX века
Награждённые медалью Дарвина
Награждённые медалью Пенроуза
Награждённые медалью Мэри Кларк Томпсон
Награждённые Национальной медалью науки США
Выпускники Йельского университета
Эволюционисты
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Профессора Колумбийского университета
Преподаватели Аризонского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Баварской академии наук
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы
Награждённые медалью Палеонтологического общества